Круглое — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Круглое — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Круглое — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Круглое — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Круглое — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Круглое — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Круглое — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Круглое — город в Круглянском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Круглое — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Круглое — прежнее название села Куренбел Кербулакского района Алматинской области.

Россия 
Алтайский край
 Круглое — посёлок в Тальменском районе.
 Круглое — село в Угловском районе.

Амурская область
 Круглое — село в Белогорском районе.

Белгородская область
 Круглое — село в Красненском районе.

Брянская область
 Круглое — посёлок в Клинцовском районе.
 Круглое — посёлок в Навлинском районе.
 Круглое — посёлок в Стародубском районе.

Вологодская область
 Круглое — деревня в Кадуйском районе.

Воронежская область
 Круглое — село в Каширском районе.

Калининградская область
 Круглое — посёлок в Черняховском районе.

Курганская область
 Круглое — село в Звериноголовском районе.
 Круглое — деревня в Мокроусовском районе, Маломостовской сельсовет.
 Круглое — деревня в Мокроусовском районе, Травнинский сельсовет.

Липецкая область
 Круглое — село в Данковском районе.
 Круглое — село в Лев-Толстовском районе.
 Круглое — село в Липецком районе.

Орловская область
 Круглое — деревня в Верховском районе.
 Круглое — деревня в Дмитровском районе.
 Круглое — село в Ливенском районе.

Пензенская область
 Круглое — село в Малосердобинском районе.

Пермский край
 Круглое — исчезнувший посёлок в Гайнском районе.

Ростовская область
 Круглое — село в Азовском районе.

Саратовская область
 Круглое — посёлок в Калининском районе.

Тамбовская область
 Круглое — село в Мичуринском районе.

Тверская область
 Круглое — деревня в Торжокском районе.

Тульская область
 Круглое — деревня в Ефремовском районе.
 Круглое — село в Ефремовском районе.
 Круглое — деревня в Киреевском районе.

Челябинская область
 Круглое — деревня в Красноармейском районе.

Украина 
 Круглое — село в Сватовском районе Луганской области.
 Круглое — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Круглое — село в Варашском районе Ровненской области.
 Круглое — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Круглое — село в Великобурлукском районе Харьковской области, упразднено в 1997 г.
 Круглое — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Круглое — село в Черниговском районе Черниговской области.

Озёра

Казахстан 
 Круглое — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

Россия 

Республика Карелия
 Круглое (озеро, Карелия) — озеро в Беломорском районе.

Республика Саха (Якутия)
 Круглое (озеро, Якутия)

Архангельская область
 Круглое — озеро на острове Анзер.

Вологодская область
 Круглое (озеро, Вытегорский район)

Воронежская область
 Круглое (озеро, Воронеж)

Красноярский край
 Круглое (озеро, Красноярский край)

Ленинградская область
 Круглое (озеро, Всеволожский район Ленинградской области)
 Круглое (озеро, Выборгский район Ленинградской области)
 Круглое (озеро, Сланцевский район Ленинградской области)
 Круглое (озеро, Тосненский район Ленинградской области)

Московская область
 Круглое (озеро, Дмитровский район)
 Круглое (озеро, Лотошинский район)
 Круглое (озеро, Шатурский район)

Новосибирская область
 Круглое (озеро, Новосибирская область)

Ростовская область
 Круглое (озеро, Аксайский район Ростовской области)
 Круглое (озеро, Орловский район Ростовской области)
 Круглое (озеро, Ростовская область)

Смоленская область
 Круглое (озеро, Смоленская область)
Тверская область

 Круглое (озеро, Андреапольский район)
Томская область
 Круглое (озеро, ЗАТО Северск) — озеро на территории ЗАТО Северск.

Тюменская область
 Круглое (озеро, Тюмень)

Челябинская область
 Круглое (озеро, Челябинская область, координаты 54.832509/61.713252, возле г. Коркино)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 55.247417/61.527270, к северо-востоку от г. Челябинска, к северу от озера Первое, )
 Круглое (озеро, Челябинская область, 55.028117/60.086616, в г. Миасс)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 54.483104/60.764050, к северу от г. Пласт)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 53.467792/59.817896, к северу от села Фершампенуаз)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 54.327186/62.408481, к юго-востоку от села Октябрьское)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 54.511354/62.647776, к северу от села Октябрьское)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 54.327186/62.408481, между н.п. Теренкуль и Спорное)
 Круглое (озеро, Челябинская область, 55.722376/62.470676, к северо-востоку от села и озера Беликуль, береговая линия зеркала вытянутая, частично заросшая?)
 Большое Круглое (озеро, Челябинская область, 55.766144/62.245681, к востоку от села Русская Теча)
 Малое Круглое (озеро, Челябинская область, 55.757476/62.242924, к востоку от села Русская Теча)

Город федерального значения Санкт-Петербург
 Круглое (озеро, Санкт-Петербург)

Антарктида 
 Круглое — озеро в Антарктиде

См. также 
 Круг (значения)
 Круглая
 Круглый